Erasure — британський синті-поп дует у складі Вінса Кларка (Vince Clarke) та Енді Бела (Andy Bell), який було сформовано у 1985.

Дискографія

Студійні альбоми 
 Wonderland 1986
 The Circus 1987
 The Innocents 1988
 Wild! 1989
 Chorus 1991
 I Say I Say I Say 1994
 Erasure 1995
 Cowboy 1997
 Loveboat 2000
 Other People's Songs 2003
 Nightbird 2005
 Union Street 2006
 Light at the End of the World 2007
 Tomorrow's World 2011
 Snow Globe 2013
 The Violet Flame 2014
 World Be Gone 2017
 World Beyond 2018
 The Neon 2020

Збірки 
 The Two-Ring Circus 1987
 Pop! The First 20 Hits 1992
 Hits! The Very Best Of Erasure 2003
 Total Pop! The First 40 Hits 2009
 Always - The Very Best Of Erasure 2015

Живі альбоми 
 The Erasure Show 2005
 Acoustic Live 2006
 Live at the Royal Albert Hall 2007
 Tomorrow's World Tour (Live At The Roundhouse) 2011
 World Be Live 2018

Міні-альбоми 
 Crackers International 1988
 Am I Right? 1991
 Abba-esque 1992
 I Love Saturday 1994
 Rain 1997
 Moon & the Sky 2001
 Boy 2006
 Storm Chaser 2007
 Pop! Remixed 2009
 Phantom Bride 2009

VHS 
 Live At The Seaside, 1987 (Live-концерт, 1987)
 The Innocents Live, 1989 (Live-концерт, 1988)
 Wild ! Live, 1990 (Live-концерт, 1989)
 Abba-esque, 1992 (Відео компіляція, 1992)
 Pop! The First 20 Hits, 1992 (Відео компіляція, 1985-1992)
 The Tank, The Swan & The Balloon, 1993 (Live-концерт, 1992)
 Erasure EPK 1995-96, 1996
 The Tiny Tour, 1998 (Live-концерт, 1996)

DVD 
 Sanctuary — The EIS Christmas Concert 2002, 2003 (Live-концерт 2002, DVD)
 Hits ! The Videos, 2003 (Відео компіляція 1985-2003, 2xDVD)
 The Tank, The Swan & The Balloon, 2004 (Live-концерт 1992, VHS & DVD)
 Great Hits Live — Live At Great Woods, 2005 (Live-концерт 1997, DVD)
 The Erasure Show — Live In Cologne, 2005 (Live-концерт 2005, DVD)
 On The Road To Nashville, 2007 (Live-концерт 2006, DVD + CD)
 Live At The Royal Albert Hall, 2008 (Live-концерт 2007, DVD)

Зовніші посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Британські рок-гурти
Артрок
ЛГБТ у музиці
Музичні гурти Лондона